Пакула — фамилия.

Известные носители:
 Пакула, Алан (1928—1998) — американский кинорежиссёр, продюсер, драматург.
 Пакула, Иоанна (род. 1957) — американская актриса польского происхождения.

Топонимы:
 Пакула (Идальго) — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Идальго.